De Serie B 2014/15 was het 83ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op 29 augustus 2014 met de wedstrijd AC Perugia - Bologna FC (2-1) en eindigde op 22 mei 2015.

Op 28 april 2015, na de 0-0 tegen AS Bari, stelde Carpi FC 1909 de titel veilig en daarmee rechtstreekse promotie naar de Serie A, vijftien jaar nadat de club op sterven na dood was. Carpi bivakkeerde vrijwel het gehele seizoen in de bovenste regionen en promoveerde twee jaar geleden voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Serie B.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Kwartfinale

Halve finale

Pescara Calcio naar finale.

Bologna naar finale op basis van hogere eindklassering in reguliere competitie.

Finale

Bologna promoveert naar Serie A op basis van hogere eindklassering in reguliere competitie.

Degradatie

Virtus Entella degradeert op basis van slechtere eindrangschikking naar de Lega Pro Prima Divisione.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers speelden in het seizoen 2014/15 bij een club uit de Serie B.

Toeschouwers

Carpi FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Carpi FC, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Fabrizio Castori de titel opeisten in de Serie B en zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2014/15
Coppa Italia 2014/15

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2014/15